Ва́нников — фамилия. Известные носители:
 Ванников, Борис Львович (1897—1962) — советский государственный деятель, один из первых трижды Героев Социалистического Труда. 
 Ванников, Рафаил Борисович (род. 1922) — советский военный инженер, полковник в отставке, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
 Ванников, Юрий Владимирович — советский и российский переводчик с испанского языка. Переводил Габриэля Гарсиа Маркеса и Хорхе Луиса Борхеса.